Mesit může být

madagaskarský pták z čeledi mesitovitých
MESIT – český holding